Het ATP-tennistoernooi van Marrakesh (officieel de Grand Prix Hassan II) van 2019 vond plaats van 8 tot en met 14 april in het Marokkaanse Marrakesh. Er werd gespeeld op een ondergrond van gravel.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Marrakesh 2019
Marrakesh